Па́мятник созда́телям раке́тной те́хники — памятник в городе Долгопрудном Московской области.

Установлен 5 мая 2012 года на площади Собина, возле проходной Долгопрудненского научно-производственного предприятия.

История 
В конце 1931 года при Главном управлении Главвоздухфлота был создан производственный комбинат «Дирижаблестрой» с дислокацией в рабочем посёлке при железнодорожной станции Долгопрудная. В задачи комбината входило проектирование, производство и эксплуатация дирижаблей, а также совершенствование методов их эксплуатации.

В 1951 году, на части территории комбината было образовано предприятие «Долгопрудненский машиностроительный завод» (ДМЗ, завод № 464). В том же году, предприятию была поручена разработка и производство первых в СССР зенитных управляемых ракет.

В память о трудовых подвигах сотрудников предприятия, 5 мая 2012 года, у главной проходной предприятия был установлен памятник в виде серийной ракеты 9М38.

Торжественное открытие памятника было приурочено ко дню 80-летия подписания приказа П. М. Пурмаля, первого начальника производственного комбината «Дирижаблестрой», о строительстве и введению в эксплуатацию дирижаблей. Новый памятник занял почётное место в списке достопримечательностей города Долгопрудного.

Описание 

Памятник представляет собой массовый макет ракеты 9М38 покрашенный в белый цвет и установленный на высокий мраморный постамент.

На постаменте закреплена аннотационная доска с текстом:

Примечания

Ссылки 
 Памятник-ракета / портал города Долгопрудный
 Памятник «Ракета» / Достопримечательности Долгопрудного
 Прогулка по Долгопрудному: от дирижаблей до МФТИ / livejournal.com
 «Памятник-ракета» / туристический портал «По России на авто»

создателям ракетной техники
создателям ракетной техники
Здания и сооружения, построенные в 2012 году в России
2012 год в Московской области